Míriel est un personnage de l'œuvre littéraire de  ; elle est évoquée dans  et dans les Contes et légendes inachevés.

Histoire 
Míriel est la première épouse de Finwë, le roi des Ñoldor. Elle était également nommée Serindë à cause de ses talents merveilleux dans les domaines du tissage et de la couture.

Elle donna naissance à un fils, Fëanor, mais la conception et la naissance de son fils l'épuisèrent tellement qu'elle avoua à son mari Finwë qu'il lui serait impossible de porter un autre enfant. Comme elle dépérissait, Finwë prit conseil auprès de Manwë qui la confia aux soins d'Irmo, dans les jardins de Lórien. C'est dans ces lieux que son esprit quitta son corps pour les cavernes de Mandos. Son corps fut ensuite entretenu par les servantes d'Estë et demeura intact.

Noms 

Míriel signifie « fille du joyau » en quenya, de mír « joyau » et iel « fille ». Son epessë, « Serindë » (parfois orthographié « Þerindë »), signifie « tisseuse » dans cette même langue.

Généalogie

Conception et évolution

Critique et analyse

Adaptations

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Elfe de la Terre du Milieu